RCP est un sigle, qui peut signifier :

Sciences et techniques

Climatologie 
 , un scénario plausible établi par le GIEC pour l'évolution de la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ;

Informatique et télécommunications 
 , une commande Unix ;
 réseau à commutation par paquets ;
 , un type de plateformes de développement pour la réalisation d'applications autonomes, c'est-à-dire ne nécessitant pas pour leur lancement l'accès à un réseau ;

Médecine et pharmacie 
 réanimation cardiopulmonaire ;
 réflexe cutané plantaire ;
 résumé des caractéristiques du produit ou mentions légales, en France. Il désigne le texte d'information sur un médicament destiné aux professionnels de santé ;
 réunion de concertation pluridisciplinaire ;

Science des matériaux 
 , l'empilement qu'on obtient par compaction d'un empilement aléatoire ;

Sciences humaines et sociales 
en droit :
 rémunération pour copie privée, une redevance prélevée sur les supports d'enregistrement tels que les disques durs, les clés USB, les cartes mémoires, les CD ou les DVD, destinée à compenser les ayants droit ;
 responsabilité civile professionnelle ;

Culture et société

Armées 
 régiment de chasseurs parachutistes, un régiment parachutiste français. Le seul RCP encore en activité en 2009 est le  de chasseurs parachutistes ;

Associations et entreprises 
 RCP Design Global, une agence française de design fondée par Régine Charvet Pello ;
 , un parti politique américain ;

Sports 
 Racing Club de Paris, ancien nom du Racing Club de France (football).